Flatwoods peut faire référence à :
 Flatwoods (Virginie-Occidentale)
 Flatwoods (Kentucky)